Il singolare del torneo di tennis Santiago Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Cañas che ha battuto in finale Franco Squillari 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Galo Blanco (secondo turno)
 Assente
 Lucas Arnold Ker (primo turno)
 Marcelo Charpentier (primo turno)

 Franco Squillari (finale)
 Luis Morejon (secondo turno)
 Roberto Jabali (quarti di finale)
 Martín Rodríguez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 1996